Romania ou Romanie peut faire référence à :
 l'aire de diffusion des langues romanes en Europe latine, que les linguistes séparent en Romania occidentale et Romania orientale de part et d'autre de la ligne Massa-Senigallia ;
 la revue Romania, périodique français consacré à l’étude des langues et littératures romanes ;
 la « Romania » : auto-identification abrégée de l'Empire romain puis de l'Empire romain d'Orient (dit « Empire byzantin » par les Occidentaux depuis 1557 et par l'historiographie moderne) (en grec : ) ;
 la « Romania » : auto-identification abrégée de l'Empire latin, un État des croisés mis en place après la quatrième croisade à Constantinople ;
 la Romagne : région historique de l'Italie, actuellement partie de la région de Émilie-Romagne ;
 la Romanija Planina : région karstique de Bosnie-Herzégovine ;
 la Roumanie : pays de l'Europe du Sud-Est ;
 le ST Rumania, remorqueur britannique précédemment nommé Empire Susan.

Voir aussi 
 Empire romain
 Vocabulaire des croisades et de la reconquista
 Romioi